Le tropique du Cancer est l'un des cinq parallèles principaux indiqués sur les cartes terrestres. De plus :

 Tropique du Cancer () est un roman américain de Henry Miller paru en 1934 ;
 Tropique du Cancer (Tropic of Cancer) est un film américain de Joseph Strick, sorti en 1970 ;
 Tropique du Cancer () est un film italien coécrit et réalisé par Gian Paolo Lomi et Edoardo Mulargia, sorti en 1972.

Homonymie de titre